Blok p – grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
 Blok P – budynek mieszkalny w Nuuk – stolicy Grenlandii